(85-й) 9-й гвардейский мотоциклетный батальон
 (85-й) 134-й гвардейский сапёрный батальон
 85-й отдельный танковый батальон

См. также 
 85-я армия
 85-й корпус
 85-я дивизия
 85-я бригада
 85-й батальон
 85-й дивизион